Jméno a příjmení Václav Koranda se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Václav Koranda starší – radikální husitský kněz působící v Plzni a později duchovní i politický vůdce táboritů († 1453)
 Václav Koranda mladší – český utrakvistický teolog, církevní politik a rektor Univerzity Karlovy (1422/–1519)
 Václav Koranda (básník) – český římskokatolický kněz, básník a publicista (1871–1920)